О́льга Па́вловна Вишне́вская (1896, Сапожок, Рязанская губерния, Российская империя — ????) — советский киносценарист, писатель, краевед.

Биография 
Родилась в 1896 году в Сапожке. Отец — краевед, этнограф и заслуженный врач России Павел Стаханов. Окончив гимназию, Ольга переехала в Москву и поступила на литературное отделение Высших женских курсов Герье. После окончания курсов занималась краеведческой работой, а также писала прозаические произведения для детей. Работала учительницей.

Написала ряд сценариев для кинематографа, однако экранизированы были только два. В 1926 году на закрытом всесоюзном конкурсе Наркомпроса на лучший киносценарий о дореволюционной женской доле лучшим был признан её сценарий, в основу которого были положены подлинные события из жизни села Таптыково Сапожковского уезда. По этому сценарию в Сапожке в 1927 году был снят кинофильм «Бабы рязанские». Присутствовашая во время съёмок О. Вишневская описала процесс создания картины на страницах «Советского экрана».

Фильмография

Сценаристка 
  —
 Бабы рязанские
 Водоворот (совместно с Павлом Петровым-Бытовым)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Статья в БЭКМ

Выпускницы Московских высших женских курсов
Краеведы СССР
Сценаристы СССР